Le nom Argyroúpoli (en grec démotique : ) ou Argyroupolis (en grec puriste Αργυρούπολις) ou Argyropolis, signifiant la ville d'argent, peut désigner :
 Argyroúpoli (Attique), localité de la banlieue d'Athènes, fondée par des réfugiés originaires de la précédente, faisant partie du dème de Ellinikó-Argyroúpoli ;
 Argyroúpoli (Crète), village du dème de Réthymnon, en Crète ;
 , un village du dème de Kilkis, en Macédoine.
 Argyroúpoli (métro d'Athènes), station du métro d'Athènes ;
 la ville de Gümüşhane (même signification), en Turquie.